Hyale är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Martin Heinrich Rathke 1837. Hyale ingår i familjen Hyalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Hyale